Horsington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Horsington, Somerset, ort i England, 
 Horsington, Lincolnshire, ort i England,